A Smoky Mountain Christmas é um filme para televisão norte-americano de 1986, do género fantasia, dirigido por Henry Winkler e estrelado por Dolly Parton e Lee Majors.

Elenco 
Dolly Parton - Lorna Davis
Lee Majors - Mountain Dan
John Ritter - Judge Harold Benton
Rene Auberjonois - Ned
Anita Morris - Jezebel
                                          

Filmes dos Estados Unidos de 1986
Telefilmes dos Estados Unidos
Telefilmes de Natal
Filmes dirigidos por Henry Winkler
Telefilmes de fantasia
Filmes em língua inglesa